Scourge: Outbreak est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Tragnarion Studios et édité par UFO Interactive Games, édité par Bitbox, sorti en 2013 sur Windows, Mac, PlayStation 3 et Xbox 360.

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 2/10
Official Xbox Magazine : 4,5/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2013
Jeu Windows
Jeu Mac
Jeu PlayStation 3
Jeu Xbox 360
Jeu de tir à la troisième personne
Jeu vidéo développé en Espagne
Jeu vidéo de science-fiction
Jeu Unreal Engine